Joseph Jones (1727-28 ottobre 1805) avvocato e statista statunitense, zio di James Monroe
 Joseph Jones, lottatore wrestler
 Joseph Costello Reshawn Jones (n. 1986), cestista statunitense
 Joseph Marion Jones, politico statunitense
 Joseph Merrick Jones (morto nel 1963), avvocato statunitense